Тази статия представя Републиканското първенство на България по футбол през сезон 1947 г..

Системата е директна елиминация между участниците в един мач, полуфиналите и финалът са в два.

Участници 

Забележки:
 1. ТВП – пълно име – Тича-Владислав-Приморец;
 2. Михайловград – днес Монтана;
 3. Горна Джумая – днес Благоевград;

1/8 финали

1/4 финали

1/2 финали

Финали

Първи финал 

голмайстори:
 Б. Цветков за Левски (София);
 Кр. Милев за Локомотив (София).

Втори Финал 

голмайстор:
 Й. Томов за Левски (София).

Държавен първенец 
Левски (София):

Апостол Соколов, Любомир Петров, Амедео Клева, Ан. Петров, Атанас Цанов, Георги Кардашев, Георги Пачеджиев, Борислав Цветков, Васил Спасов](капитан), Йордан Томов, Ст. Методиев.

Треньор: Иван Радоев

Източници 
 Bulgarian-Football.com

4